Мартышевː

 Мартышев — озеро в Дарницком районе Киевского горсовета (Украина).
 Мартышев, Феодосий Георгиевич — российский учёный-рыбовод.